Orašje je lahko:
 Orašje, Varvarin (Srbija)
 Orašje, Vlasotince (Srbija)
 Orašje (mesto) (Bosna in Hercegovina)
 Orašje, Prnjavor (Bosna in Hercegovina)
 Orašje, Tuzla (Bosna in Hercegovina)